Сестренки — название населённых пунктов в России:
 Сестренки — село в Камышинском районе Волгоградской области, упразднено в 1964 г.
Сестренки — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Сестренки — деревня в Екатериновском районе Саратовской области, упразднена в 2009 г.
 Сестрёнки — до 1920 г. название села Красная Звезда в Ртищевском районе Саратовской области.

См. также 
 Малые Сестренки
 Сестренка